Valentin Živković (* Stinjaki 1933; + Gornja Borta 2019), austrijski teolog, etičar i katolički svećenik hrvatske nacionalnosti. Živeo je u svojem domaćem selu u Stinjaki.

Životopis 
Rođeni je Stinjačan. Napisao je po nimšku velik broj knjig o etiki i religiji, a tri knjige su mu izašle u hrvatskom prijevodu u Zagrebu. Autor je i nekoliko i filozofskih knjig. 
Duga ljeta peljao kot predstojnik Institut za etiku i društvene znanosti na katoličanskom teološkom fakultetu Karl-Franzens sveučilišća u Gracu. Po dušobrižničkoj službi bio duga ljeta znanstvenik na sveučilišći u Beču i u Gracu.
2018. godine održao je dijamantnu mašu. Svoju dijamantnu mašu lipnja 2018. svečevao je u rodnoj fari Stinjaki. Na taj dan načelniku Stinjakov predao je po jedan egzemplar svake knjige, ku je napisao.

Priznanja 
Primio je titulu monsignore i odlikovan je s bezbroj nagradov.

Izvori 

Gradišćanski Hrvati
Austrijski rimokatolički teolozi
Austrijski katolički svećenici